Букуља је географски појам са више значења:

 Букуља је планина у Шумадији.
 Букуља (река) је река која је добила назив по истоименој планини.